Le patronyme Sartine a été porté par plusieurs personnes :

 Antoine Sartine, ou Antonio de Sartine, financier français anobli par Philippe V d'Espagne et gouverneur de Catalogne.
 Antoine de Sartine, son fils, ministre de Louis XV et réformateur de la police en France.
 Charles-Louis-Antoine de Sartine, son petit-fils, maître des requêtes sous Louis XVI, guillotiné dans le cadre de l’affaire des chemises rouges.

Sartine désigne aussi :
 le Sartine, frégate nommée en hommage au ministre Antoine de Sartine.